Žernov est un toponyme qui peut désigner :

Žernov, une commune du district de Náchod, dans la région de Hradec Králové ;
 Žernov, une commune du district de Semily, dans la région de Liberec ;
 la  dans la région de Pardubice.

Homonymie de localités en  Tchéquie